Reprezentacja Portoryka w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Portoryka. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w mistrzostwach Ameryki Północnej 

Portoryko
Piłka ręczna